Ziółkowski (forma żeńska: Ziółkowska; liczba mnoga: Ziółkowscy) – polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Ziółkowski 
 Adam Ziółkowski – historyk
 Aleksandra Ziółkowska – pisarka
 Andrzej Ziółkowski – gitarzysta
 Jakub Ziółkowski – malarz, rysownik
 Janusz Ziółkowski – socjolog i społecznik
 Janusz Ziółkowski – astronom
 Korczak Ziółkowski – amerykański rzeźbiarz polskiego pochodzenia
 Marek Ziółkowski – senator, wicemarszałek Senatu VI i VII kadencji 
 Mariusz Ziółkowski – archeolog
 Mariusz Ziółkowski – muzyk, gitarzysta
 Szymon Ziółkowski – młociarz
 Tadeusz Ziółkowski – kapitan żeglugi wielkiej
 Wiesława Ziółkowska – polityk
 Zbigniew Korczak-Ziolkowski – kanonik krakowski (zm.w 1553 r.)